Матеша — фамилия. Известные носители:

 Матеша, Златко (род. 1949) — хорватский политик.
 Матеша, Алексей Михайлович (1931—2011) — белорусский невролог.